Ивин — русская фамилия, имеет женскую форму Ивина. Известные носители:
 Ивин, Александр Архипович (1939—2018) — российский философ, специалист в области логики, философии науки, теории аргументации.
 Ивин, Борис Иванович (1909—1942) — советский футболист и тренер.
 Ивин, Владимир Петрович (?—1854) — русский генерал-лейтенант.
 Ивин, Вячеслав Алексеевич (род. 1954) — советский футболист.
 Ивин, Иван Александрович (1899—1944) — Герой Советского Союза.
 Ивин, Иван Семёнович (1886—1918) — поэт, лубочный писатель.
 Ивин, Михаил Ефимович (Моисей Хаимович Левин, 1910—1998) — советский писатель, популяризатор естественнонаучных знаний.
 Ивин, Тимофей Фёдорович (1917—1964) — Герой Советского Союза.

СМ. также 
 Ивин А. — советский художественный фильм.
 Ивины